Salchow bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Klein Bünzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Salchow (Sprung), einen Sprung im Eiskunstlaufen 

Salchow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Salchow (* 1973), deutsch-russischer Komponist
 Johann Christian Daniel Salchow (1782–1829), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Schriftsteller
 Nancy Salchow (* 1981), deutsche Autorin
 Roland Salchow (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
 Ulrich Salchow (1877–1949), schwedischer Eiskunstläufer
 Ulrich Christoph Salchow (1722–1787), deutscher Arzt und Chemiker

Siehe auch:
 Salchau